IE – często używany skrót nazwy programu Internet Explorer
 .ie – główna, krajowa domena internetowa Irlandii
 Iarnród Éireann – Irlandzki przewoźnik kolejowy
 Instytut Energetyki